Пригорьевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Пригоры.

Главой поселения и Главой администрации является Афанасенкова Галина Леонидовна.

Географические данные 
 Расположение: юго-восточная часть Рославльского района
 Граничит:
 на востоке — с Брянской областью
 на юге — с Епишевским сельским поселением
 на западе — с Жарынским сельским поселением
 на севере — с  Волковичским сельским поселением
 на северо-востоке — с Любовским сельским поселением

 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Орёл — Витебск.
По территории поселения проходят железные дороги: Рига – Орёл (станции: Пригорье, Любестово); Рославль - Сухиничи  (станции: Аселье). 
Крупная река Вороница.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Пригорьевское сельское поселение к 1 января 2019 года были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Жарынского и Епишевского.

Население

Населённые пункты 
В состав Пригорьевского сельского поселения входят 49 населенных пунктов::

Экономика 
Колхоз «Наша Родина», сельхозкооператив «Прогресс».

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Рославльского района
Муниципальные образования Рославльского района